Welsh curlingteam (mannen)
Welsh curlingteam (vrouwen)
Welsh curlingteam (gemengd)
Welsh curlingteam (gemengddubbel)